W Rumunii
 Cucuieți – wieś w okręgu Bacău, w gminie Solonț
 Cucuieți – wieś w okręgu Bacău, w gminie Dofteana
 Cucuieți – wieś w okręgu Călărași, w gminie Plătărești